Esistono più comuni francesi con questo nome

 Montbrun – Lot
 Montbrun – Lozère